Джаман Василь Олексійович (1960) — український географ, демограф, доктор географічних наук, професор Чернівецького університету.
 Джаман Михайло Олексійович (1960) — український економіст, професор Полтавського університету споживчої кооперації України.